MZM est un code qui signifie :
 metical, la monnaie du Mozambique, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 

Code

Code IATA des aéroports